Silkworth ist der Familienname der folgenden Personen:

 William Silkworth (1884–1971), US-amerikanischer Sportschütze und Wertpapierhändler
 William Duncan Silkworth (1873–1951), US-amerikanischer Arzt